Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (primo turno)
 Gene Mayer (Campione)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Brian Teacher (terzo turno)
 Roscoe Tanner (finale)
 Gene Mayer (semifinali)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)

 Eddie Dibbs (primo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)
 John Sadri (primo turno)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Mel Purcell (terzo turno)
 Peter Fleming (quarti di finale)
 Rolf Gehring (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1981